Yara Washington Cruz (Rio Grande do Sul, 1 de junho de 1988), mais conhecida como Yara Tchê é uma cantora brasileira de forró eletrônico radicada em Petrolina, Pernambuco. Atualmente é vocalista da banda Desejo de Menina.

Biografia
Yara começou a cantar para apoiar sua mãe que cantava nos bares de São Paulo. Teve passagens pelas bandas Avalanche, Zouk e Pegada Quente. Na banda Pegada Quente, Yara começou como vocal de apoio e não demorou para que ela conquistasse uma vaga na linha de frente da banda, gravando os CDs volume 4 e 5 e o primeiro DVD. Foi no ano de 2008 que Yara ingressou nos vocais da Desejo de Menina, para substituir temporariamente Jeane, que se recuperava de um acidente. Como Jeane decidiu não retornar aos palcos, Yara foi efetivada. 
Cantores de forró